Трепка () — польская фамилия. Известные носители:

 Трепка, Анджей (1923—2009) — польский писатель-фантаст, популяризатор науки, публицист.
 Трепка, Евстахий (около 1510—1558) — польский лютеранский богослов, пастор и переводчик.